Бродецкий сельсовет () — упразднённая административная единица на территории Березинского района Минской области Белоруссии. Административный центр — деревня Бродец.

История 
Создан 20 августа 1924 года в составе Березинского района Борисовского округа БССР. С 9 июня 1927 года в Минском округе. С 25 декабря 1962 года в составе Червенского района, с 6 января 1965 года — в составе восстановленного Березинского района.

Упразднён 21 декабря 2007 года, территория упразднённого сельсовета вошла в состав Селибского сельсовета.

Состав 
Бродецкий сельсовет включал 15 населённых пунктов:
 Бродец — деревня.
 Восход — деревня.
 Ильинка — деревня.
 Крапивня — деревня.
 Красный Пахарь — деревня.
 Мирославка — деревня.
 Налазы — деревня.
 Новое Житьё — деревня.
 Осово — деревня.
 Островки — деревня.
 Оступ — деревня.
 Плисичино — деревня.
 Подкамень — деревня.
 Старый Койтин — деревня.
 Улесье — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Березинский райисполком

Упразднённые сельсоветы Березинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании